In der Saison 1993/94 der 2. Bundesliga erreichten der VfL Bochum, Bayer 05 Uerdingen und der TSV 1860 München den Aufstieg in die Bundesliga.

Modus 
Erneut sollte die 2. Liga verkleinert werden, dieses Mal um zwei Teams. Der Mannschaftsaustausch mit der Bundesliga blieb davon unberührt (vor der Saison kamen der VfL Bochum sowie – nach einer Saison –  Bayer 05 Uerdingen und der 1. FC Saarbrücken für die drei aufgestiegenen Vereine dazu). In der 2. Liga ermittelte man in dieser Saison nun fünf Absteiger, während man zeitgleich in den Oberligen weiterhin nur drei Aufsteiger suchte. Aus dieser Spielklasse waren nun der TSV 1860 München, Tennis Borussia Berlin und Rot-Weiss Essen neu dabei, die die insgesamt sieben Absteiger der Vorsaison ersetzten.

Saisonverlauf

Aufstiegskampf 
Die Meisterschaft und der damit verbundene Aufstieg des VfL Bochum deutete sich früh an; bereits am 3. Spieltag hatte der VfL die Tabellenführung übernommen und sie fortan nicht mehr abgegeben. Die Rückrunde verlief dabei zwar eher durchwachsen, allerdings reichte das Punktepolster aus, um am 36. Spieltag vorzeitig die direkte Rückkehr in die Bundesliga zu feiern. Diese gelang auch Bayer Uerdingen, wenngleich die Krefelder in der Hinrunde nur auf Platz 9 gelandet waren und sich erst im Laufe der Rückrunde endgültig oben festsetzten. Am Ende eines Dreikampfs mit 1860 München und dem FC St. Pauli konnte Uerdingen schließlich den Aufstieg am letzten Spieltag sichern.

Dass auch die Münchner Löwen letztlich auf dem dritten Platz einlaufen konnten, war dagegen eine echte Überraschung. Sie hatten als Neuling einen sehr guten Saisonstart erwischt und sich lange hinter Bochum auf Platz 2 gehalten. Mitte der Rückrunde war man aber hinter Uerdingen und St. Pauli auf Platz 4 gefallen, verlor das direkte Duell mit den Hamburgern am 30. Spieltag und spielte nur Remis gegen Uerdingen. Da aber St. Pauli wiederum vier der folgenden sieben Spiele verlor, konnte sich 1860 am 36. Spieltag aufgrund der besseren Tordifferenz wieder vorbeisetzen und mit einem 1:0-Sieg in Meppen den Aufstieg feiern.

Abstiegskampf 
Tennis Borussia Berlin stieg nach einer Saison wieder ab. Man hatte ab dem 10. Spieltag auf dem letzten Platz gestanden und war bereits nach dem 33. Spieltag nicht mehr zu retten. Mitaufsteiger Rot-Weiss Essen spielte in der ersten Saisonhälfte hingegen oben mit, bevor man mit Beginn der Rückrunde auf einen Abstiegsplatz durchgereicht wurde. Weil Essen während der Saison die Lizenz entzogen bekam, stand auch ihr Abstieg frühzeitig fest; sie wurden offiziell ohne Wertung auf dem letzten Tabellenplatz geführt. Als dritter und vierter Verein hatten auch der Wuppertaler SV sowie die Stuttgarter Kickers vor dem letzten Spiel keine oder nur noch theoretische Chancen, die Klasse zu halten. Carl Zeiss Jena belegte nur einen Punkt hinter Hannover 96 und Fortuna Köln den 16. Platz, verlor aber das eigene Spiel gegen TeBe Berlin, und stieg somit als fünftes Team ab. Hertha BSC und der Chemnitzer FC, die zur Halbserie noch auf einem Abstiegsplatz standen, konnten sich mit guten Rückrunden hingegen frühzeitig retten.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 

Das Spiel zwischen Uerdingen und Bochum (3:1) wurde vom DFB annulliert und neu angesetzt (3:0). Grund: Bochums Torhüter Andreas Wessels wurde in der 50. Minute von einem Wurfgeschoss getroffen und musste ausgewechselt werden.

Torschützenkönig 
Bester Torjäger der Saison war Uwe Wegmann vom VfL Bochum mit 22 Toren.

1993 94
Fußballsaison 1993/94